Künzl ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Künzl (* 1939), deutscher Archäologe und Kultur-, Wissenschafts- und Medizinhistoriker
 Hannelore Künzl (1940–2000), deutsche Kunsthistorikerin
 Reiner Künzl (* 1938), deutscher Veterinär; fünfter Inspizient Veterinärmedizin der Bundeswehr im Dienstgrad Oberstveterinär
 Simone Künzl (* 1992), deutsche Poolbillardspielerin

Siehe auch:
 Künzel
 Küntzel
 Künzle